Маяковская — женская форма фамилии .
 Маяковская, Елена Владимировна (также Патри́сия То́мпсон, имя при рождении — Елена Джонс; 1926—2016) — американский философ и писатель, дочь В. Маяковского и русской эмигрантки Е. Зиберт.
 Маяковская, Людмила Владимировна (1884—1972) — художник по ткани, заслуженный работник культуры РСФСР, старшая сестра Владимира Владимировича Маяковского.

Другое